Эркин Вахидов: Вахидов, Эркин Вахидович (1936—2016) — узбекский советский поэт, драматург и общественный деятель. Герой Узбекистана.
 Вахидов, Эркин Шакурович (род. 1957) — советский и узбекский футболист, российский тренер.